Nishiyama (Niigata), une ancienne ville japonaise
(6745) Nishiyama, un astéroïde
l'affaire Nishiyama, un accord secret entre le Japon et les États-Unis dévoilé par le journaliste japonais Takichi Nishiyama

Akinori Nishiyama, développeur de jeux vidéo
Hidetaka Nishiyama (1928-2008), maître américano-japonais d'arts martiaux
 (né en 1970), joueur de baseball japonais
Keiki Nishiyama (née en 1988), joueuse de volley-ball japonaise
Masashi Nishiyama (né en 1985), judoka japonais
Minako Nishiyama (née en 1965), artiste contemporaine japonaise
Rei Nishiyama (née en 1984), joueuse de softball japonaise
Takao Nishiyama (né en 1942), footballeur japonais
Tomoka Nishiyama (née en 1995), joueuse de shogi japonaise
Teppei Nishiyama (né en 1975), footballeur japonais